Рон Арад (, ; 1951, Тель-Авив, Израиль) — дизайнер, художник и архитектор.

Биография 
Окончив Академию Искусств в Иерусалиме, в 1973 году он переезжает в Лондон и поступает в Школу Архитектурной Ассоциации (Architectural Association School of Architecture). В 1981 Арад стал одним из основателей архитектурного бюро, где начал создавать свои первые арт-объекты из отходов промышленного производства и строительных деталей. Постоянные эксперименты с границами и возможностями материалов, от выбора материала до построения композиции в целом, его совершенно новые, радикальные представления о форме и структуре объектов и зданий, делают художника важной фигурой в мире дизайна и архитектуры.

На протяжении своей карьеры Рон Арад разработал проекты для всех основных международных брендов мебели и дизайна: Vitra, Kartell, Moroso, Alessi, Driade, Cappellini, Cassina, WMF, Swarovski, Roca и Magis. Он сотрудничал с различными модными, технологическими и роскошными брендами, включая Adidas, Nestle, Fiat, Samsung, LG, Bombay Sapphire, Hennessy, Ruinart, Kenzo, Le Coq Sportif и многие другие. Его публичные художественные работы украшают общественные места во всех уголках мира.

В 2010 году Арад начал сотрудничество с New Eye London, чтобы создать коллекцию очков.

В настоящий момент Рон Арад преподает в самых престижных учебных заведениях Вены и Лондона.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рона Арада 

Преподаватели Королевского колледжа искусств
Члены Королевской академии художеств
Промышленные дизайнеры
Дизайнеры Израиля
Архитекторы Израиля
Современные художники Израиля